Список лучших бомбардиров чемпионата Латвии ():

Список

См. также 
Лучшие бомбардиры чемпионата СССР по футболу